Eureka kan syfta på:

 Eureka ("Jag har funnit det") - ett uttryck, se "Heureka! - Jag har funnit det!"
 Eureka (TV-serie) – en humoristisk science fiction-serie från 2006, skapad av Andrew Cosby och Jaime Paglia
 5261 Eureka – en trojansk asteroid till planeten Mars
 Eureka (dikt) – en dikt av Edgar Allan Poe från 1848
 Eureka Tower – en skyskrapa i Australien
 EUREKA Prometheus Project – ett projekt som syftade till att utveckla förarlösa fordon
 Eureka Aerospace – ett amerikanskt företag bildat 2001
 Eureka (organisation) – en mellanstatlig organisation för forskning och utveckling
 Eureka TV – en tysk TV-kanal 1987–1988

Geografi

Kanada 

 Eureka, Nunavut – en forskningsstation på Ellesmere Island

Mexiko 

 Eureka, Chiapas, Unión Juárez, 
 Eureka, San Luis Potosí, Aquismón, 
 Eureka (guldgruva), Durango, Cuencamé,

USA 

 Eureka, Kansas, countysäte, Greenwood County, 
 Eureka, Missouri, ort, Saint Louis County, 
 Eureka, North Carolina, ort, Wayne County, 
 Eureka, Texas, ort, Navarro County, 
 Eureka, Illinois, countysäte, Woodford County, 
 Eureka, South Dakota, ort, McPherson County, 
 Eureka, Wisconsin, ort, Winnebago County, 
 Eureka, Nevada, countysäte, Eureka County, 
 Eureka, Utah, ort, Juab County, 
 Eureka, Kalifornien, countysäte, Humboldt County, 
 Eureka, Montana, ort, Lincoln County,

Se även
 Eureka County – ett county i Nevada i USA
 Eureka Springs

Se även
 Eureka Creek – flera
 Eureka Island – flera
 Eureka Lake – flera